John Baring kan syfta på bland andra:

* John Baring, 2:e baron Revelstoke (1863–1929), brittisk bankir
 John Baring, 7:e baron Ashburton (född 1928), brittisk bankir